Сент-Авогу́р-де-Ланд, Сент-Авоґур-де-Ланд () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 390 км на південний захід від Парижа, 80 км на південь від Нанта, 18 км на південь від Ла-Рош-сюр-Іона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 383 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 933,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 Сент-Авогур-де-Ланд на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сент-Авогур-де-Ланд на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вандея

Примітки 

Муніципалітети департаменту Вандея